Le Dos d'un homme est le vingt-sixième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Le retour du mercenaire bagarreur 

Sanosuké, qui élimine rapidement le yakuza, est repéré par Fudozawa, commerçant qui veut contrôler le commerce de soie de la région. Il n’a qu’un seul obstacle, le père de la jeune fille que Sanosuké a sauvée. Fudozawa propose donc à Sanosuké de l’éliminer, ce qu’il accepte, rouvrant son commerce de mercenaire.

Deux êtres semblables 

Sanosuké lance un défi à Kamishimoemon Higashidani, le gêneur. Il s'avère qu’il s’agit de son propre père. Sanosuké comprend alors que la jeune fille est sa sœur Uki, et le jeune garçon qui l’accompagnait son frère Outa.

Père et fils se battent en faisant match nul. Le père repart après avoir expliqué la situation : Fudozawa, aidé par un sponsor qui est un patriote haut placé, veut faire main basse sur le village, ce que le père refuse.

Portrait de famille 

Le lendemain, la famille Higashidani se rend en ville, rejointe par Sanosuké. Le père se heurte au refus d'un ami marchand d’acheter ses chapeaux, intimidé par Fudozawa. En pleine rue il se retrouve opposé à ce dernier et ses hommes de main. Il ne peut cependant riposter sous peine que le sponsor, oncle de Fudozawa, retire le droit de station de la ville et détruise ainsi l’économie locale.

Coup de provocation  

Mais Sanosuké s’interpose en arguant que c'est son combat et qu’il ne veut pas d’interférence. Il reconnaît également l'oncle comme une des personnes impliquée dans l’affaire du « Chapeau Noir ».

Tout le clan repart, mais l’oncle, conscient des liens entre Sanosuké et Kenshin, décide qu’il ne peut plus attendre et demande à son neveu et son gang de massacrer toute la famille Higashidani.

Le soir chez celle-ci, tous les villageois viennent faire part de leur intention de lutter contre le clan Fudozawa qui a dépassé les bornes. Une grande soirée est organisée avant d'attaquer.

Le symbole du mal 

Sanosuké s'éclipse de la soirée en constatant qu’il n'a pas sa place dans la vie de sa propre famille. Mais il est rejoint par Uki et Outa, qui cherchent leur père qui a disparu sans prévenir, ce qui est inédit. Sanosuké les rassure, et va rejoindre celui-ci, qui va chez les Fudozawa. L’étalant d’un coup au ventre, il déclare que c’est à lui, qui porte le symbole du mal sur son dos, d’éliminer les faux patriotes.

Le cri de la montagne 

Interceptant le clan Fudozawa dans la montagne, Sanosuké commence à se battre avec entrain.

Outa, qui a décidé de faire front, retrouve son père, et tous deux arrivent sur le champ de bataille alors que Sanosuké a fini de mettre hors d’état de nuire les deux cents hommes du clan.

Tout ce que raconte cette silhouette de dos 

Sur le chemin du retour, Sanosuké discute avec son père, et lui dit au revoir en constatant que la situation est arrangée. Il se rend chez le « sponsor » pour le terroriser et l’empêcher de revenir à la charge, puis retourne sur Tōkyō rejoindre ses amis.

La blancheur de la neige que je vis ce jour-là 

De retour à la clinique Ōguni, Sanosuké se fait guérir la main par Megumi, qui lui expose la situation.

Yahiko, veillé par Tsubamé, se réveille, prêt pour un nouveau combat.

Kenshin rêve de sa femme Tomoe, qui lui sourit et lui apprend que Kaoru est vivante. Il se réveille alors que ses amis viennent le chercher, et tous se mettent en route pour retrouver Kaoru.

Abordage 

En bateau, Kenshin, Sanosuké, Yahiko, Misao, Aoshi, Megumi et Hajimé se rendent sur l’île où se trouvent Kaoru et Enishi. En chemin Kenshin demande à ses amis de l’aider, car il doit économiser ses forces pour son combat contre Enishi.

Combat 

Sur la plage, le groupe de Kenshin se retrouve opposé à Heishin Wu et surtout ses quatre gardes du corps.

La vérité (Kenshin le vagabond) | La réponse

Volume de Kenshin le vagabond